Parafie pod wezwaniem św. Ignacego Loyoli
 Parafia św. Ignacego Loyoli w Koszalinie
 Parafia św. Ignacego Loyoli we Wronowach

!
Ignacy Loyola